Placebo est un mot latin, il correspond à la forme conjuguée du verbe placere, « plaire », à la première personne du singulier du futur de l'indicatif, c'est-à-dire « je plairai ».

Médecine 
Un placebo est par abus de langage une substance sans principe actif mais qui, en raison de son aspect, peut agir par un mécanisme psychologique sur un sujet croyant prendre une substance thérapeutique.
Un effet placebo est un processus psycho-physiologique d'« auto-guérison ».

Musique 
Placebo est un groupe de jazz fusion belge actif de 1969 à 1976.
Placebo un album sorti par le groupe en 1974.
Placebo est un groupe de rock formé en 1994.
Placebo, le  album du groupe.

Locution ou expression latine